Gröden kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Val Gardena – dal i Trentino-Alto Adige vars tyska namn är Gröden,

Tyskland 

 Gröden, Brandenburg – kommun i Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg,